Purviance ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Purviance (* 1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Edna Purviance (1895–1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Samuel Anderson Purviance (1809–1882), US-amerikanischer Politiker
 Samuel D. Purviance (1774–1806), US-amerikanischer Politiker
 Susanne Purviance (* 1954), österreichische Künstlerin